Dans l'environnement Firefox et Mozilla, entre autres, une extension est une série de commandes écrites et compressées en un seul fichier : elle est une sorte de liste de commandes se retrouvant directement incluses au programme.

Il ne faut pas confondre ce terme avec un module d’extension, synonyme de plugin, qui désigne un programme s’ajoutant à un logiciel. Il ne faut pas non plus confondre avec l'expression « extension de nom de fichier » désignant le format d'un fichier.

Les extensions sont par exemple utilisées par et pour le moteur Gecko. 

Le texte des extensions peut varier d'un logiciel à l'autre, avec par exemple :
 le format XPI pour la famille Mozilla (les navigateurs Firefox et SeaMonkey, le courielleur Thunderbird, mais aussi Nvu et Songbird) ;
 le format ZIP pour l'archivage de fichier ;
 le format JAR pour Java (une partie des XPI comprennent des fichiers JAR).

Articles connexes 
 Extension (Mozilla) : extensions pour Firefox, Thunderbird, etc.
 Compression de données : système utilisé pour regrouper les fichiers d'une extension

Terminologie du logiciel